Коды МОК — трёхбуквенные аббревиатуры, определённые Международным олимпийским комитетом (МОК) для всех национальных олимпийских комитетов (НОК) и других групп спортсменов, участвующих в Олимпийских играх современности. Хотя за их основу были приняты стандартные коды , они не всегда совпадают. Другой схожей системой являются коды стран FIFA, см. также различия между кодами ФИФА, МОК и ИСО.

Текущие коды

Неиспользующиеся коды

Коды исчезнувших НОК

Коды переименованных стран

Специальные коды

Олимпийские игры 
Эти коды используются для обозначения олимпийских команд, которые по каким-либо причинам не участвуют в играх под флагом своей страны.

Паралимпийские игры 
Эти коды используются для обозначения паралимпийских команд, которые по каким-либо причинам не участвуют в играх под флагом своей страны.

Источники 
 Статья Билла Маллона о кодах МОК
 База данных сайта МОК

Коды МОК
Международный олимпийский комитет
МОК
МОК
МОК
МОК
Геокоды
олимпийские комитеты